Le championnat d'Allemagne de rugby à XV 2012-2013 ou  2012-2013 est une compétition de rugby à XV qui oppose les 22 meilleurs clubs allemands. La compétition commence le  et se termine par une finale le .

La  de la compétition se déroule du  au  sous la forme d'un championnat avec 4 poules composées de 5 et 6 équipes, un  dénommé  regroupant les 16 meilleurs clubs du  et une phase finale par élimination directe.

Équipes participantes 
Les vingt-deux équipes sont réparties de la manière suivante :

1. Bundesliga Nord
 DSV 78 Hanovre
 FC Sankt Pauli
 SC Germania List
 Hamburger RC
 TSV Victoria Linden

1. Bundesliga Est
 RK 03 Berlin
 Berlin RC
 USV Potsdam
 Berliner SV 92
 RC Leipzig

1. Bundesliga Sud
 Heidelberger RK
 TV Pforzheim
 SC Neuenheim
 TSV Handschuhsheim
 RG Heidelberg
 Heidelberger TV

1. Bundesliga Ouest
 SC 1880 Frankfurt
 RK Heusenstamm
 RC Luxembourg
 ASV Cologne
 RC Mainz
 RC Aachen

1. Bundesliga Nord

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

1. Bundesliga Est

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

1. Bundesliga Sud

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

1. Bundesliga Ouest

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Meisterrunde

Nord-Est

Classement 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Sud-Ouest

Classement 

|}

¹TV Pforzheim a été sanctionné de 4 points de pénalité.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  www.totalrugby.de - Site allemand sur le rugby national et international
  www.rugby-verband.de - Site officiel de la Fédération allemande

2012-2013
Rugby à XV M1
Allemagne M1